Nikolaj Omersa je osebno ime več znanih Slovencev:

 Nikolaj Omersa (1878 - 1932), literarni zgodovirar
 Nikolaj Omersa (1911 - 1981), slikar in ilustraror